Самуи́л или Самои́л — древнееврейское , (Шмуэ́ль) — широко распространённое как в прошлом, так и в нынешнее время прежде всего среди иудеев (но не только) имя. В переводе с древнееврейского языка — «Бог услышал» или «имя Божье».
У русских встречалось в форме Само́йла, на севере – Самы́ло (аналогично Михаил > Михайла, Михайло; Даниил > Данила, Данило; Гавриил > Гаврила, Гаврило). На Западе — . У армян — Самвел. Мусульманский вариант — Шами́ль.

Производные фамилии от имени «Самуил» (Самѹилъ) — , , .

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 1 марта, 22 августа, 2 сентября
 Католические: 16 февраля

Известные носители имени 
 Самуил — библейский пророк, живший в XI веке до н. э.
 Самуил (?—1014) — царь Болгарии в 997—1014 годах.
 Самуил Капасулис (1661—1723) —  Папа и Патриарх Александрийский и всего Египта (1710—1712, 1714 — 1723).
 Самуил (Миславский) (1731—1796) — митрополит Киевский и Галицкий (1783—1796), архиепископ Ростовский (1776—1783), епископ Крутицкий (1771—1776), философ, богослов.
 Маршак, Самуил Яковлевич (1887—1964) — русский советский поэт, драматург, переводчик, критик.
 Самосуд, Самуил Абрамович (1884—1964) — российский и советский дирижёр.
 Самаэль (Самуил, Ариэль) — в некоторых учениях архангел, имеющий в том числе демонические черты.

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена еврейского происхождения